Гюнтер Херрманн:

 Херрман, Гюнтер (1908—2004) — немецкий юрист, штандартенфюрер СС.